«Ангел света» () — австралийский мистический боевик 2007 года режиссёра Шейна Эббесса, в главной роли Энди Уитфилд.

Сюжет 
С начала времен между небесами и адом шла борьба за чистилище и души, находящиеся там. Каждая сторона направила семь воинов: архангелов с небес, падших ангелов из ада. Они должны принять человеческий облик, чтобы проникнуть в чистилище. Ад добился контроля, превратив Чистилище в темный, захудалый город. Последний Архангел Гавриил (Энди Уитфилд) пытается выяснить, что стало с его товарищами и восстановить Свет.

В ролях 
 Энди Уитфилд — Гавриил
 Дуэйн Стивенсон — Самаэль/Михаил
 Саманта Ноубл — Амитиил/Джейд
 Эрика Хейнэтц — Лилит
 Гарри Павлидис — Уриил
 Джек Кэмпбелл — Рафаил
 Майкл Пиччирилли — Асмодей
 Мэтт Хилтон Тодд —  Итуриил
 Кевин Коупленд — Ахриман
 Брендан Клеркин — Балан
 Горан Д. Клёйт — Молох
 Валентино Дель Торо — Балиэль

Примечания

Ссылки 
 

Рецензии
 
 
 

Фильмы ужасов Австралии
Фильмы-боевики 2007 года
Фильмы ужасов 2007 года
Фильмы ужасов на религиозную тему
Фильмы об ангелах
Фильмы о демонах
Дебютные фильмы кинорежиссёров
Фильмы на английском языке
Независимые фильмы Австралии
Фильмы Австралии 2007 года